Rosenberg (Texas), població dels Estats Units a l'estat de Texas 
 Personatges:
 Adelaida de Löwenstein-Wertheim-Rosenberg (Kleinheubach, 1831 - illa de Wight, 1909), princesa alemanya i reina consort de ...
 Alfred Rosenberg (1893 – 1946), membres del Partit Nazi, i un dels que hi va ...
 Doctor Rosenberg, personatge fictici de la saga Half Life 
 Karl Rosenberg, brigadista que va passar per Palafrugell i va deixar-hi una maleta amb llibres i documents 
 Léonce Rosenberg (París, 1879 -1947) marxant i editor d'art francès 
 Maria Teresa de Löwenstein-Wertheim-Rosenberg (Roma, 1870 - Viena, 1935), duquessa de Bragança
 Markus Rosenberg (1982, Malmö ), futbolista suec